Arsanjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arsanjān (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Arsanjān, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar